Dezaktywacja (dez- z fr. dés- od łac. de-; aktywacja z łac. activus 'czynny') – usuwanie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia, itp. 
Procesy dezaktywacji świadczone są przez specjalistyczne służby DDD.

Zobacz: dekontaminacja.

Przypisy 

Fizyka jądrowa